É uma instituição privada de Ensino, com um total de oito unidades. Com início em 2004, hoje conta com três unidades em Goiânia, nos Setores Marista (1º, 2º e 3º ano), Bueno T-03 (Pré-Vestibular) e T-27 (Ensino Fundamental II de 6º ao 9ºano), duas em Brasília, Av. W5 Asa Sul (Ensino Fundamental II do 6º ao 9º ano, Médio 1° ao 3° ano e Pré-Vestibular) e Águas Claras (Ensino Fundamental II de 6º ao 9º ano, Médio 1° a 3° ano e Pré-Vestibular), (duas em Palmas Ensinos Fundamental II, Médio e Pré-Vestibular e mais duas em Araguaína, ambas na Av. Cônego João Lima (Ensino Fundamental I e II) e (Ensino Médio e Pré Vestibular).

Fundado no ano de 2004, o colégio destaca-se pelo bom desempenho nas provas de ENEM, e pelas aprovações nos mais diversos vestibulares do país, dentre eles, ITA e IME, tendo em seu histórico um grande número de alunos que conseguiram ingressar nestes institutos de ensino superior.

Possui uma das maiores cargas horárias das cidades onde está presente, oferecendo aulas dentro do padrão nos turnos matutino e vespertino. Os alunos podem contar também com apoios pedagógicos (plantões e monitorias) no turno vespertino e noturno. Em geral, provas e simulados de vestibulares se dão aos sábados e feriados. 
O colégio também é conhecido pela alta remuneração dos professores, que garante atratividade dos melhores profissionais.

Ligações externas 
 Página oficial

Cursinhos
Instituições de ensino fundamental de Goiás
Instituições de ensino médio de Goiás
Escolas particulares de Goiás
Instituições de ensino de Goiânia